Krš (kras), tip reljefa koji se razvija na tlu sastavljenom od topljivih stijena 
 Krš (Perušić), naselje u općini Perušić,  Lika, Hrvatska
 Krš (Žabljak, Crna Gora), naselje u općini Žabljak, Crna Gora